Das Claro Open Colsanitas 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 11. bis zum 17. April 2016 statt. Titelverteidigerin im Einzel war Teliana Pereira, im Doppel war es die Paarung Paula Cristina Gonçalves und Beatriz Haddad Maia.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2016 fand am 9. und 10. April 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
WTA Bogotá